Pijnacker Zuid (metrostation)
Pijnacker Zuid (wijk)